UHD steht für:

 einen User-Help-Desk, siehe Helpdesk
 Ultra HD (für Ultra High Definition), ein digitales Bildformat mit hoher Auflösung
 Ultra High Definition Television
 eine Universität im University of Houston System, siehe University of Houston-Downtown
 unhedged, eine Eigenschaft eines Wertpapiers, welches nicht gegen besondere Schwankungen abgesichert ist
 

UHD